Алексей Акимович Деревянко () — младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 3 июля 1922 года в селе Лозоватка (ныне — Криворожский район Днепропетровской области Украины) в крестьянской семье. Мать — Евдокия Силовна Маковецкая.

Окончил среднюю школу в селе Лозоватка. Работал в колхозе села Бобровка Саратовской области.

В 1942 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1942 году окончил Киевское артиллерийское училище и в сентябре направлен на фронты Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Сталинградском и Воронежском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве. К июлю 1943 года гвардии младший лейтенант Алексей Деревянко командовал взводом противотанковых орудий 47-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Воронежского фронта. Отличился во время Курской битвы.

10 июля 1943 года взвод под командованием Алексея Деревянко занял оборону на высоте 206,9 к востоку от Белгорода и принимал участие в отражении атаки 15 немецких танков. В бою взвод уничтожил несколько танков, однако через некоторое время все орудия, кроме одного, были выведены из строя. Получил ранение в ногу, но сам встал к орудию и стал вести огонь, выполняя функции всего расчёта. Огнём орудия подбил четыре танка противника. В том бою у хутора Соловьёв Деревянко погиб. 

Похоронен в  в селе Никольское (, Белгородской области).

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен посмертно высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда».

Память 
 Имя на Стеле Героев в Кривом Роге;
 Именем названа улица в Харькове, в начале которой на фасаде жилого дома (просп. Науки, 92) установлена памятная доска;
 Именем названа улица в Лозоватке, где установлена памятная доска.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 Дикань, А. П. В дни решительного штурма // В боях за Харьковщину. — 4-е изд., испр. и доп. — Харьков, 1978. — С. 337—347.
 3. Дьякова, О. Дерев’янко Олексій Якимович // Харківщина : енциклопед. слов. / редкол. : С. І. Посохов та ін. — Харків, 2014. — С. 107 : фот.
 Корсунский, В. Улица Деревянко // Панорама. — 2001. — 24 серп. — С. 15.
 Лемеш, П. Вулиця, на якій я живу // Вечірній Харків. — 1972. — 22 листоп.
 Рудько, В. Вогненна висота // Вечірній Харків. — 1982. — 1 черв.

Ссылки 
 
 Деревянко Алексей Акимович.
 Твои Герои, Курская дуга: Деревянко Алексей Акимович.
 Деревянко Алексей Акимович, Память народа
 Історія Харкова у пам'ятних дошках

Участники Сталинградской битвы
Участники Курской битвы
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Родившиеся в Криворожском уезде